La Comtoyou Racing è una scuderia automobilistica belga con sede a Waterloo, in Belgio. Fondata nel 2014, ha militato fin dalla sua nascita nella Fun Cup, campionato riservato a vetture derivate dal Volkswagen Maggiolino. Più di recente, la squadra ha intrapreso un programma nelle TCR International Series prima e nella coppa del mondo turismo poi, con delle Audi RS3 con specifiche TCR.

Storia 
Fondata nel 2014, la scuderia ha acquistato cinque vetture e si è iscritta alla Fun Cup, campionato nel quale milita tuttora. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti, la Comtoyou Racing non è mai riuscita ad aggiudicarsi la vittoria del titolo finale.

Nel 2017 la scuderia, grazie a un accordo dell'ultimo minuto, ha annunciato l'iscrizione alle TCR International Series con una nuovissima Audi RS3 LMS TCR, alla guida della quale è stato ingaggiato il due volte campione Stefano Comini. È stata inoltre annunciata l'intenzione di schierare una seconda vettura a partire dalla terza gara, alla guida della quale verrà ingaggiato il pilota Audi Frédéric Vervisch. Grazie anche a una vettura di nuova generazione e tra le più competitive, i due piloti hanno ottenuto entrambi ottimi risultati, con Comini, in particolare, che ha ottenuto due vittorie nel corso della stagione. Per le ultime due gare della stagione, inoltre, è stata iscritta una terza vettura, una SEAT León TCR, alla guida della quale è stato ingaggiato Denis Dupont. Al termine della stagione Comini si è classificato terzo, mentre Vervisch, complici anche le due gare saltate a inizio stagione, ha chiuso in decima posizione. La scuderia si è invece classificata quarta.

L'anno successivo, in seguito alla fusione tra le TCR International Series e il campionato del mondo turismo nella coppa del mondo turismo, nonostante i costi significativamente più elevati, la scuderia si è iscritta a quest'ultimo campionato con quattro Audi RS3, alla guida delle quali, accanto ai confermati Vervisch e Dupont, sono stati ingaggiati Nathanaël Berthon e Aurélien Panis. Rispetto alla stagione precedente, complice anche l'arrivo di piloti più blasonati dal campionato del mondo turismo e il debutto della nuova Hyundai i30 N TCR, i piloti della Comtoyou hanno ottenuti risultati peggiori rispetto alla stagione precedente. Il migliore è stato Vervisch che, complice anche una vittoria ottenuta nel finale di stagione a Macao, si è classificato nono, mentre Nathanaël Berthon, Dupont e Aurélien Panis si sono classificati rispettivamente quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo. La Comtoyou, invece, divisa in due team per motivi di regolamento, si è classificata sesta e nona tra le scuderie.

Contemporaneamente al suo impegno principale nel TCR e a quello nella Fun Cup, la scuderia ha intensificato il suo rapporto con il gruppo Volkswagen (in particolare con Audi). Nel 2018 si è iscritta al Trofeo Andros, la più importante competizione su ghiaccio, con due Audi A1 precedentemente gestite dal Team WRT. Oltre a questo si è iscritta a sporadiche gare a competizioni rallycross e gran turismo, sempre su vetture Audi.

Risultati

TCR International Series

Coppa del mondo turismo

TCR Europe Touring Car Series

Collegamenti esterni
 

Squadre automobilistiche belghe